Сезон ФК «Десна» 2001—2002 — 6-ий за ліком сезон футбольного клубу Десна в Другій лізі України. Також команда взяла участь у Кубку України.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисник

  
 
 
 
 
|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники  

 

  
|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
Десна (Чернігів)
Сезони ФК «Десна»